University Oval steht für folgende Cricket-Spielfelder:

 University Oval (Adelaide) in Adelaide, Australien
 University Oval (Sydney) in Sydney, Australien
 University Oval (Dunedin) in Dunedin, Neuseeland
 University Oval, früherer Name des Absa Puk Oval in Potchefstroom, Südafrika